Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился с 14 по 23 ноября 2013 года в городе Оттава на арене Rideau Curling Club. Чемпионат проводился в 51-й раз, в 17-й раз в провинции Онтарио и впервые в Оттаве.

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады. Один из кёрлингистов-участников чемпионата не был гражданином Канады: в составе команды Саскачевана играла гражданка Шотландии Келли Вуд.

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Даррен Молдинг, это была 1-я победа и первое попадание в призёры чемпионата), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Cory Heggestad). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Shaun Meachem).

Формат соревнований 
Розыгрыш чемпионата проводился в две стадии: квалификация и основной турнир.

Квалификация:
Четыре команды (провинций и территорий, сборные команды которых имеют наиболее низкие рейтинги в данном виде кёрлинга на дату начала чемпионата) не получают автоматической квалификации в основной турнир. В предварительном квалификационном соревновании они определяют две команды, которые проходят в основной турнир. На первой стадии они играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал; победитель финала становится первой квалифицированной командой. Вторая команда определяется в розыгрыше по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале играют команды, проигравшие в полуфиналах первой стадии, а затем победитель полуфинала играет в финале с командой, проигравшей в финале первого этапа.

Основной турнир:
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 12 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Квалификация

Составы команд, участвующих в квалификации

Квалификационный этап 1 

14 ноября, 14:00

14 ноября, 19:00

Квалификационный этап 2 

14 ноября, 19:00

15 ноября, 14:00

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  команды, выходящие напрямую в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 
22 ноября, 14:30

Плей-офф

Полуфинал 
22 ноября, 19:30

Финал 
23 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Gary Oke ()
 Среди женщин: Katarina Hakansson ()

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2013 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Оттаве
Ноябрь 2013 года